Alessandro Racchetti (1854) – giurista e accademico italiano
 Giuseppe Racchetti (1783-1858) – poeta, scrittore e storiografo italiano
 Pier Paolo Racchetti (1964-1994) – aviatore italiano
 Pietro Racchetti (1809-1853) – pittore italiano
 Rocco Racchetti (1786-1859) – letterato e scrittore italiano
 Vincenzo Racchetti (1777-1819) – medico, giurista e letterato italiano